Norman Rogers est un nom pouvant désigner:

Norman McLeod Rogers (1894-1940), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1937), joueur australien de football australien
Norman Rogers (né en 1966), disc jockey américain
, joueur australien de rugby

Voir aussi

Rogers, Norman